Holice est un toponyme qui peut désigner :

Holice, une commune du district de Dunajská Streda, dans la région de Trnava.

Holice, une ville du district de Pardubice, dans la région de Pardubice ;
 Holice, un quartier de la ville d'Olomouc, dans la région d'Olomouc.

Homonymie de localités en  Tchéquie